Рафаэль Надаль защищал титул, но уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале.

Стэн Вавринка одержал победу над Новаком Джоковичем в финале турнира и выиграл свой первый титул Открытого чемпионата Франции.

Общая информация 
Рафаэль Надаль впервые с 2009 года не смог защитить чемпионский титул. Поражение стало для испанца вторым в карьере на Roland Garros и завершило его 39-матчевую беспроигрышную серию на грунтовых кортах Парижа. В предыдущие годы Надаль 6 раз побеждал Новака Джоковича на французском чемпионате, в том числе дважды — в финалах турнира.

Новак Джокович впервые обыграл Надаля на Открытом первенстве Франции. В финале действующей первой ракетке мира с третьей попытки не удалось выиграть мэйджор и, тем самым, собрать карьерный Большой шлем.

Стэн Вавринка по ходу турнира обыграл первого и второго сеянных. Победа на французском чемпионате стала для него вторым успехом на турнирах Большого шлема, в 2014 году швейцарец победил в Австралии.

Посев 

  Новак Джокович (Финал)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
 ''' Станислас Вавринка (Титул)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Первый раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)
  Кевин Андерсон (Третий раунд)
  Джон Изнер ''(Второй раунд)

<ol start=17>
  Давид Гоффен ''(Третий раунд)
  Томми Робредо ''(Второй раунд)
  Роберто Баутиста-Агут ''(Второй раунд)
  Ришар Гаске ''(Четвёртый раунд)
  Пабло Куэвас ''(Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)
  Леонардо Майер ''(Третий раунд)
  Эрнест Гулбис ''(Второй раунд)
  Иво Карлович ''(Первый раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес ''(Первый раунд)
  Бернард Томич ''(Второй раунд)
  Фабио Фоньини ''(Второй раунд)
  Ник Кирьос ''(Третий раунд)
  Адриан Маннарино ''(Первый раунд)
  Виктор Троицки ''(Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Максим Аму (Первый раунд)  Квентен Алис (Первый раунд)  Танаси Коккинакис (Третий раунд)  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)  Николя Маю (Второй раунд)  Люка Пуй (Первый раунд)  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)  Фрэнсис Тиафо (Первый раунд) Победители квалификационного отбора 

  Николоз Басилашвили (Первый раунд)
  Игорь Сейслинг (Первый раунд)
  Андреа Арнабольди (Второй раунд)
  Элиас Имер (Первый раунд)
  Таро Даниэль (Первый раунд)
  Лука Ванни (Первый раунд)
  Ёсихито Нисиока (Первый раунд)
  Кристиан Линделл (Первый раунд)
  Стефан Робер (Первый раунд)
  Киммер Коппеянс (Первый раунд)
  Жермейн Жигунон (Первый раунд)
  Кайл Эдмунд (Второй раунд)
  Гаштан Элиаш (Первый раунд)
  Маттиас Бахингер (Первый раунд)
  Илья Марченко (Первый раунд)
  Михаэль Беррер (Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Милош Раонич
  Янко Типсаревич
  Жюльен Беннето

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Михаил Южный (Первый раунд)
  Кайл Эдмунд (Второй раунд)
  Беньямин Беккер (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые